Die Flamsteed-Bezeichnungen von E bis G.



Equuleus (Füllen)

Eridanus

Gemini (Zwillinge)

Legende

Siehe auch 

 Liste der nicht mehr verwendeten Flamsteed-Bezeichnungen
 Liste der Bayer-Bezeichnungen von E bis G

FlamsteedBezeichnung E